Cet article retrace les confrontations entre l'Équipe des États-Unis de rugby à XV et l'Équipe d'Italie de rugby à XV. Les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises dont deux fois en Coupe du monde. Les Italiens ont remporté toutes les rencontres.

Histoire

Les confrontations 

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe des États-Unis de rugby à XV
 Équipe d'Italie de rugby à XV

Liens externes 
 

Etats-Unis
Italie
Rugby a Xv